Kościół Narodzenia NMP w Kopienicy-Łubiu jest położony na Górnym Śląsku w diecezji gliwickiej.

Pierwszy kościół jest wzmiankowany w 1337. Obecny kościół pochodzi z XVI w. został uszkodzony w wyniku pożaru i przebudowany przez Mikołaja Otysława w latach 1730-39. Na murze kościoła widnieje pamiątkowa tablica z 1710, poświęcona właścicielowi wsi i budowniczemu świątyni, Mikołajowi Otysławowi z Kopienicy.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Informacje o parafii i kościele na stronie diecezji gliwickiej

Kościoły w diecezji gliwickiej
Świątynie pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Obiekty sakralne w gminie Zbrosławice
Zabytkowe kościoły w powiecie tarnogórskim
Kościół
Zabytki w gminie Zbrosławice